Име Александар Петров може се односити на:

 Александар Петров (књижевник), српски књижевник;
 Александар Петров (шахиста), руски шахиста;
 Александар Петров (глумац), руски глумац;
 Александар Петров (кошаркаш), совјестки кошаркашки репрезентативац сребрна медаља на ЛОИ 1960 и 1964.;
 Александар Петров (атлетичар), руски скакач у даљ;
 Александар Петров (рвач), руски рвач грчко-римским стилом освајач сребрне медаље на ЛОИ 1908.;
 Александар Петров (хокејаш), естонски хокејаш на леду;